

Localidades 

 Oceanside (Califórnia)
 Oceanside (Oregon)

Desambiguações de topônimos